Herakles of Heracles kan verwijzen naar:

Klassieke Oudheid 
Herakles (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie, 
Hercules (mythologie), in het oude Rome als god vereerd.
Herakles (Euripides), een tragedie van Euripides.
Heracles (zoon van Alexander), onwettige zoon van Alexander de Grote en Barsine, die in 309 v.Chr. trachtte koning van Macedonië te worden.
Heracles (Alexandrijnse school), hoofd van de School van Alexandrië

Andere 
Heracles (kunstenaarscollectief), was een Brussels kunstenaarscollectief.
Herakles (film), een korte film van Werner Herzog
Royal Herakles HC, een hockeyclub in Lier.
Heracles Almelo, Nederlandse eredivisie-voetbalclub uit Almelo.